Black Clouds & Silver Linings () — десятый студийный альбом прогрессив-метал-группы Dream Theater, вышел 23 июня 2009 года на лейбле Roadrunner Records. Последний альбом группы с Майком Портным.
Тексты песен написаны Джоном Петруччи и Майком Портным.

Майк Портной описал Black Clouds & Silver Linings как «A Change of Seasons, „Octavarium“, „Learning to Live“, „Pull Me Under“ и „The Glass Prison“ в одном альбоме»

Альбом издан в нескольких вариантах: одиночный CD, специальное 3-х дисковое издание (включающее инструментальные аранжировки альбома, а также кавер-версии песен других групп), 2-х дисковое виниловое издание, а также коллекционное издание.

Список композиций

Специальное издание 
В дополнение к шести композициям альбома, Dream Theater записали шесть кавер-версий.

Также специальное издание включает инструментальные версии всех композиций альбома. Некоторые из них отличаются от оригинальных версий.

Коллекционное издание 
Коллекционное издание включает в себя: Специальное 3-х дисковое издание, 2-х дисковое виниловое издание, DVD (содержащий отдельный трек для каждого инструмента), литографию и коврик для мыши. 100 коробок этого издания содержат «серебряный билет», который даёт возможность личной встречи с участниками группы.

Участники записи 
 Джеймс ЛаБри — вокал
 Джон Маянг — бас-гитара
 Джон Петруччи — гитара
 Майк Портной — ударные
 Джордан Рудесс — клавишные

Приглашённые музыканты 
 Джэри Гудмэн — скрипка для композиций «The Best of Times», «Odyssey» и «Larks' Tongues in Aspic, Part Two».

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 Black Clouds & Silver Linings на discogs.com

Альбомы Dream Theater
Альбомы Roadrunner Records